Ва́йвара — эстонский топоним:

 Волость — волость в уезде Ида-Вирумаа в 1992-2017 годах.
 Вайвара — деревня в уезде Ида-Вирумаа.
 Вайвара — мыза в уезде Ида-Вирумаа.
 Вайвара — концентрационный и транзитный лагерь на территории Эстонии (август 1943 года — февраль 1944 года).